volterrano – relativo a Volterra
 Volterrano – frazione di Città di Castello
 Volterrano – nome con cui è più noto il pittore Baldassarre Franceschini
 Raffaele Volterrano – umanista, letterato e storico
 Il Volterrano – ovvero Giacomo Gherardi, diplomatico del XV-XVI secolo
 Ragno volterrano – nome ligure della Latrodectus tredecimguttatus

Pagine correlate 

 Volterra (disambigua)
 Volterrani